Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2014 v tenisu za moške dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Łukasz Kubot in Robert Lindstedt sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

  Bob Bryan /  Mike Bryan (tretji krog)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (tretji krog)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (drugi krog)
  Ivan Dodig  /  Marcelo Melo (tretji krog)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (četrtfinale)
  Marcel Granollers /  Marc López (drugi krog)
  Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (tretji krog)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (polfinale)

<ol start="9">
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (tretji krog)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (drugi krog)
  Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (tretji krog)
  Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot (četrtfinale)
  Michaël Llodra /  Nicolas Mahut (polfinale)
  '''Łukasz Kubot /  Robert Lindstedt (prvaka)
  Jamie Murray /  John Peers (drugi krog)
  Santiago González /  Scott Lipsky ''(prvi krog)

Rezultati

Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Moške dvojice
2014